Laage steht für:
 Laage, Stadt im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Flughafen Rostock-Laage, ebenda

Laage ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Laage, eigentlich Claire Colombat (1920–1988), französische Schauspielerin
 Christoph Friedrich Laage (1772–1839), deutscher Hegereiter
 Erwin Laage (1920–1997), deutscher Gartenarchitekt
 Gerhart Laage (1925–2012), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Gladys Chai von der Laage (* 1953), deutsche Fotografin und Leichtathletin
 Hans Christian Laage (1853–1931), Laienforscher zur Vorgeschichte
 Karl Ernst Laage (1920–2017), deutscher Literaturwissenschaftler und Biograf
 Richard Laage (1888–1978), deutscher Architekt
 Rolf von der Laage (1932–2006), deutscher Journalist, Sportfunktionär und Sportorganisator 
 Wilhelm Laage (1868–1930), deutscher Maler und Holzschneider

Siehe auch:
 Lage (Begriffsklärung)